Longvillers (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia